Utslagsspelet vid världsmästerskapet i futsal 2012 pågick från 11 till 18 november 2012.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Paraguay mot Portugal

Ukraina mot Japan

Spanien mot Thailand

Iran mot Colombia

Italien mot Egypten

Brasilien mot Panama

Ryssland mot Tjeckien

Serbien mot Argentina

Kvartsfinaler

Argentina mot Brasilien

Colombia mot Ukraina

Portugal mot Italien

Spanien mot Ryssland

Semifinaler

Italien mot Spanien

Brasilien mot Colombia

Match om tredjepris

Final

Referenser 

Utslagsspel